Здесь представлен список компьютерных игр, выпущенных компанией Activision. Вы можете помочь, расширив его, но используя при этом только достоверные источники.

# 
 2 in 1: DreamWorks' Shark Tale + Shrek 2 (2005) Game Boy Advance
 32 in 1 Game Cartridge (1988) Atari 2600

A 
 A-10 Cuba! (1996) Windows, Macintosh
 A Collection of Activision Classic Games for the Atari 2600 (1998) PlayStation
 A Collection of Classic Games from the Intellivision (1999) PlayStation
 A Mind Forever Voyaging (1985) Commodore 128
 Activision Anthology (2002) PlayStation 2
 The Activision Decathlon (1983) Atari 2600, Atari 5200, Atari 8-bit, ColecoVision, Commodore 64, MSX
 Activision Game Vault: Volume 1 (1997) Windows
 Activision Game Vault: Volume 2 (1997) Windows
 Activision Game Vault: Volume 3 (1997) Windows
 Activision Hits: Remixed (2006) PlayStation Portable (PSP)
 Activision's Atari 2600 Action Pack (1995) Windows
 Activision's Atari 2600 Action Pack 2 (1995) Macintosh, Windows
 Activision's Atari 2600 Action Pack 3 (1995) Windows
 Activision's Commodore 64 15 Pack (1995) Windows
 The Adventure Collection (1995) DOS, Macintosh, Windows
 The Adventurers (1992) Amiga
 The Adventures of Rad Gravity (1990) Nintendo Entertainment System (NES)
 After Burner Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum
 After Burner II (1989) Amiga
 Alcatraz: Prison Escape (2001) Microsoft Windows
 Alcazar: The Forgotten Fortress (1985) Apple II, ColecoVision, Commodore 64, MSX
 Alex DeMeo's Title Match Pro Wrestling (1987) Atari 2600
 Alienators: Evolution Continues (2001) Game Boy Advance
 Aliens: The Computer Game (1986) Amstrad CPC, Apple II, Commodore 64, ZX Spectrum
 Alien vs. Predator (1993) Super Nintendo Entertainment System (SNES)
 Alien vs Predator: The Last of His Clan (1993) Game Boy
 Altered Beast (1988) Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum
 Alter Ego (1986) Apple II, Commodore 64, DOS
 Alundra 2: A New Legend Begins (2000) PlayStation
 American Chopper 2: Full Throttle (2005) Windows
 Animal Planet: Emergency Vets (2009) Nintendo DS
 Animal Planet: Vet Life (2009) Nintendo DS, Wii
 Apocalypse (1998) PlayStation
 Arcade Zone (2009) Wii
 Archon: The Light and the Dark (1989) NES
 Armed and Dangerous (UK Release)(2004) Windows
 Arthur: The Quest for Excalibur (1989) Amiga, Macintosh
 Asteroids (1998) Game Boy Color, PlayStation, Windows
 Autocracy (2002) Windows

B 
 Bakugan: Battle Brawlers (2009) Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii
 Ballblazer (1985) Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum
 Band Hero (2009) Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii
 Barbie as the Island Princess (2007) Game Boy Advance, Nintendo DS, PlayStation 2, Wii, Windows
 Barbie In 12 Dancing Princesses (2006) Game Boy Advance Nintendo DS, PlayStation 2, Windows
 Barbie Fashion Show: An Eye for Style (2008) Nintendo DS, Windows
 Barnstorming (1982) Atari 2600
 BattleTech (1995) SNES
 Battlezone (1998) Windows
 Battlezone: Gold Pack (1999) Windows
 Battlezone II: Combat Commander (1999) Windows
 Beamrider (1983) Atari 2600, Atari 5200, Atari 8-bit, ColecoVision, Commodore 64, Intellivision, MSX, ZX Spectrum
 BioMetal (1993) SNES
 Blade (2000) Game Boy Color, PlayStation
 Blade II (2002) PlayStation 2, Xbox
 Blast Chamber (1996) DOS, PlayStation, Saturn
 Blood Omen: Legacy of Kain (1997) Windows
 Bloody Roar 3 (2001) PlayStation 2
 Bloody Roar: Primal Fury (2002) GameCube
 Blue Stinger (1999) Dreamcast
 Bomberman Tournament (2001) Game Boy Advance
 Bomber Raid (1989) Sega Master System
 Borrowed Time (1985) Amiga, Apple II, Atari ST, Commodore 64, Macintosh, PC Booter
 Boxing (1980) Atari 2600
 Bridge (1980) Atari 2600
 Bush Buck: Global Treasure Hunter (1991) Amiga
 Blood stone 007
  Brain Maps vs. Brain Orujev Advanced 
  Brain Maps vs. Brain Orujev Prison Ops

C 
 Cabela's Big Game Hunter III: The Next Harvest (1999) Windows
 Cabela's Grand Slam Hunting: North American 29 (2000) Windows
 Call of Duty (2004) J2ME, Windows
 Call of Duty 2 (2005) J2ME, Macintosh, Windows, Xbox 360
 Call of Duty 2: Big Red One (2005) GameCube, PlayStation 2, Xbox
 Call of Duty 3 (2006) PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox, Xbox 360
 Call of Duty: Finest Hour (2004) GameCube, PlayStation 2, Xbox
 Call of Duty: Roads to Victory (2007) PlayStation Portable
 Call of Duty: United Offensive (2004) Windows
 Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) Xbox 360, PlayStation 3, Windows, Wii
 Call of Duty: World at War (2008) Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Wii
 Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) Windows, Xbox 360, PlayStation 3
 Call of Duty: Black Ops (2010) Windows, Xbox 360, PlayStation 3
 Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) Windows, Xbox 360, PlayStation 3
 Call of Duty: Black Ops II (2012) Windows, Xbox 360, PlayStation 3
 Call of Duty: Ghosts (2013) Windows, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U
 Call of Duty: Advanced Warfare (2014) Windows, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4
 Call of Duty: Black Ops III (2015) Windows, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4
 Call of Duty: Infinite Warfare (2016) Windows, Xbox One, PlayStation 4
 Call of Duty: WWII (2017) Windows, Xbox One, PlayStation 4
 Call of Duty: Black Ops 4 (2018) Windows, Xbox One, PlayStation 4
 Call of Duty: Modern Warfare (2019) Xbox One, PlayStation 4, Windows
 Call of Duty: Black Ops Cold War (2020) Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X
 Call of Duty: Vanguard (2021) Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X
 Call of Duty: Modern Warfare II (2022) Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X
 Call to Power II (2000) Windows
 Championship Baseball (1986) Amiga, Apple II, Atari ST, Commodore 64, DOS, ZX Spectrum
 Checkers (1980) Atari 2600
 Chopper Command (1982) Atari 2600
 Civilization: Call to Power (1999) Linux, Macintosh, Windows
 Classic Text Adventure Masterpieces of Infocom (1996) DOS, Macintosh
 The Comedy Collection (1995) DOS, Macintosh
 Commander Keen (2001) Game Boy Color
 Commando (1988) Atari 2600
 Cosmic Commuter (1984) Atari 2600
 Crackpots (1983) Atari 2600
 Crash: Mind over Mutant (2008) Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation Portable, Xbox 360, Wii
 Crash Tag Team Racing (2005) Выпущена на: PlayStation 2;

D 
 Dan Kitchen's Tomcat: The F-14 Fighter Simulator (1988) Atari 2600
 Dark Reign 2 (2000) Windows
 Dark Reign: Rise of the Shadowhand (1998) Windows
 Dark Reign: The Future of War (1997) Windows
 Day of Defeat (2003) Windows
 Deathtrack (1989) DOS
 Destiny (2014) PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One
 Destiny 2 (2017) Windows, PlayStation 4, Xbox One
 Die Hard (1989) Commodore 64, DOS
 Die Hard (1991) NES
 The Dig (2004) Windows
 Disney/Pixar A Bug’s Life (1999) Nintendo 64
 Disney/Pixar's Buzz Lightyear of Star Command (2000) Dreamcast, Game Boy Color, PlayStation
 Disney/Pixar’s Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! (1999) Dreamcast, Nintendo 64, PlayStation
 Disney/Pixar Toy Story Racer (2001) Game Boy Color, PlayStation
 Disney’s 102 Dalmatians: Puppies to the Rescue (2000) Game Boy Color
 Disney's Extreme Skate Adventure (2003) GameCube, PlayStation 2, Xbox
 Disney's Tarzan (1999) Game Boy Color, Nintendo 64
 Disney's Tarzan: Return to the Jungle (2002) Game Boy Advance
 Disney’s The Lion King: Simba’s Mighty Adventure (2000) Game Boy Color, PlayStation
 Dolphin (1983) Atari 2600
 Doom (2001) Game Boy Advance, Xbox 360
 Delta Ops: Army Special Forces (2003) PC
 Doom 3 (2004) Windows, Xbox
 Doom II: Hell on Earth (2002) Game Boy Advance
 Double Dragon (1988) Atari 2600, Atari 7800
 Dragon Breed (1990) Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum
 Dragster (1980) Atari 2600
 The Dreadnaught Factor (1983) Atari 5200, Atari 8-bit, Intellivision
 DreamWorks' Shark Tale (2004) GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox
 Dynamite Dux (1989) Amiga, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum
 Daxter (2006) PlayStation 2, PSP.

E 
 Earthworm Jim (1995) Windows
 The Eidolon (1986) Amstrad CPC, ZX Spectrum
 Empires: Dawn of the Modern World (2003) Windows
 Enemy Territory: Quake Wars (2007) PC, Linux, Mac, Xbox 360, PS3
 Enduro (1983) Atari 2600, ZX Spectrum
 Enduro Racer (1987) Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum

F 
 F-14 Tomcat (1988) Commodore 64, DOS
 Fantastic Four (2005) GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox
 The Fantasy Collection (1995) DOS, Macintosh
 The Fifth Element (1998) PlayStation
 Fighter Squadron: The Screaming Demons over Europe (1999) Windows
 Fighting Soccer (1989) Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64
 Fishing Derby (1980) Atari 2600
 Freeway (1981) Atari 2600
 Frostbite (1983) Atari 2600

G 
 Galaxy 5000 (1991) NES
 Galaxy Force II (1989) Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum
 Game, Set & Match (1987) Commodore 64
 GBA Championship Basketball: Two-on-Two (1986) Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS, ZX Spectrum
 Gee Bee Air Rally (1987) Amiga, Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum
 GFL Championship Football (1986) Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum
 Ghostbusters (1984) Amstrad CPC, Apple II, Atari 2600, Atari 8-bit, Commodore 64, MSX, NES, PC Booter, Sega Master System, ZX Spectrum
 Ghostbusters II (1989) Amiga, Amstrad CPC, Atari 2600, Atari ST, Commodore 64, DOS, MSX, ZX Spectrum, Game Boy, NES
 Golf: Tee It Up! (2008) Xbox Live Arcade
 Gladius (2003) PlayStation 2
 Grand Prix (1982) Atari 2600
 Grave Yardage (1989) Commodore 64, DOS
 The Great American Cross-Country Road Race (1985) Apple II, Atari 8-bit, Commodore 64
 Guardian's Crusade (1999) PlayStation
 Guitar Hero II (2006) PlayStation 2, Xbox 360
 Guitar Hero III: Legends of Rock (2007) PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360
 Guitar Hero: Aerosmith (2008) PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360
 Guitar Hero World Tour (2008) PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360
 Guitar Hero: Metallica (2009) PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360
 Guitar Hero 5 (2009) PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360
 Guitar Hero on Tour (2008) Nintendo DS
 Guitar Hero on Tour: Decades (2008) Nintendo DS
 GUN (2005) GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox, Xbox 360

H 
 Hacker (1985) Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari 8-bit, Atari ST, Commodore 64, DOS, MSX, ZX Spectrum
 Hacker II: The Doomsday Papers (1986)Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari ST, Commodore 64, DOS, ZX Spectrum
 Happy Trails (1983) Intellivision
 Heavy Gear (1997) Windows
 Heavy Gear II (1999) Linux, Windows
 Heretic II (1998) Linux, Windows
 H.E.R.O. (1984) Amstrad CPC, Apple II, Atari 2600, Atari 5200, Atari 8-bit, ColecoVision, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum
 Hexen II (1997) Windows
 Hexen II: Mission Pack: Portal of Praevus (1998) Windows
 Hot Rod (1990) Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum
 The House of the Dead 2 (2001) Windows
 Howard the Duck (1986) Amstrad CPC, Apple II, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum
 Hunter (1991) Amiga, Atari ST
 HyperBlade (1996) Windows

I 
 Ice Hockey (1981) Atari 2600
 Indiana Jones and the Emperor's Tomb (2003) PlayStation 2, Windows, Xbox
 Interstate '76 (1997) Windows
 The Interstate '76 Arsenal (1998) Windows
 Interstate '76: Nitro Pack (1998) Windows
 Interstate '76: Nitro Riders (1998) Windows
 Interstate '82 (1999) Windows

J 
 Jackie Chan Adventures: Legend of the Dark Hand (2001) Game Boy Advance
 Jack Nicklaus 6: Golden Bear Challenge (1999) Windows
 James Clavell's Shōgun (1989) Macintosh
 Judge Dredd (1998) PlayStation
 Jak and Daxter: The Lost Frontier (2009) PlayStation 2, PSP

K 
 Kaboom! (1981) Atari 2600, Atari 5200, Atari 8-bit
 Karnov (1988) Commodore 64
 Kelly Slater's Pro Surfer (2002)Game Boy Advance, GameCube, PlayStation 2, Xbox
 Knightmare (1987) Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum
 Koronis Rift (1985) Amstrad CPC, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum
 Kung-Fu Master (1987) Atari 2600

L 
 Labyrinth (1986) Apple II, Commodore 64
 Laser Blast (1981) Atari 2600
 Laser Surgeon: The Microscopic Mission (1987) DOS
 Last Ninja 2: Back with a Vengeance (1990) DOS
 The Last Ninja (1988) Apple II, DOS
 Leather Goddesses of Phobos (1988) Apple II, DOS
 Leather Goddesses of Phobos 2 (1992) DOS
 Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events (2004) Game Boy Advance
 Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events (2004) GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox
 Little Computer People (1985) Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum
 Lost Kingdoms (2002) GameCube
 Lost Kingdoms II (2003) GameCube
 The Lost Treasures of Infocom (1991) DOS, Macintosh
 The Lost Treasures of Infocom II (1992) DOS, Macintosh

M 
 Madagascar (2005) GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox
 The Manhole: New and Enhanced (1992) DOS, Windows 3.x
 The Manhole (1989) DOS
 Marvel: Ultimate Alliance (2006) Game Boy Advance, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Wii, Windows, Xbox, Xbox 360
 Master of the Lamps (1985) Commodore 64, Atari 8-bit
 Mat Hoffman's Pro BMX (2001) Dreamcast, Game Boy Advance, Game Boy Color, PlayStation, Windows
 Mat Hoffman's Pro BMX 2 (2002) Game Boy Advance, GameCube, PlayStation 2, Xbox
 MechWarrior (1989) DOS, SNES
 MechWarrior 2: 31st Century Combat (1995) DOS, Macintosh, PlayStation, Saturn, Windows
 MechWarrior 2 BattlePack (1997) Windows
 MechWarrior 2: Ghost Bear's Legacy (1995) DOS, Windows
 MechWarrior 2: Mercenaries (1996) DOS, Windows
 MechWarrior 2: The Titanium Trilogy (1998) Windows
 Medieval: Total War (2002) Windows
 Medieval: Total War Battle Collection (2004) Windows
 Medieval: Total War - Viking Invasion (2003) Windows
 Megamania (1982) Atari 2600, Atari 5200, Atari 8-bit
 Megapak 9 (1998) Windows
 Mindfighter (1988) DOS
 Mindshadow (1984) Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari 8-bit, Atari ST, Commodore 64, PC Booter, ZX Spectrum
 Minority Report: Everybody Runs (2002) GameCube, PlayStation 2, Xbox
 Monster Jam (2007) DS, PlayStation 2, PC, Xbox 360, WII
 The Movies (2005) Windows
 Muppet Treasure Island (1996) Macintosh, Windows, Windows 3.x
 Murder on the Mississippi (1986) Apple II, Commodore 64
 The Mystery Collection (1995) DOS, Macintosh

N 
 NetMech (1996) DOS, Macintosh, Windows
 NetStorm: Islands At War (1997) Windows
 Nightmare Creatures (1997) Nintendo 64, PlayStation, Windows
 Ninja Spirit (1988) Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum

O 
 Ocean Ranger (1988) Commodore 64, DOS
 Oink! (1983) Atari 2600
 On-Court Tennis (1984) Commodore 64
 Orphen: Scion of Sorcery (2000) PlayStation 2
 Outdoor Trivia Challenge (1997) Windows
 Over the Hedge (2006) GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox
 Over the Hedge: Hammy Goes Nuts! (2006) Nintendo DS

P 
 Paparazzi!: Tales of Tinseltown (1995) DOS, Macintosh, Windows, Windows 3.x
 Park Patrol (1984) Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum
 Pastfinder (1984) Atari 8-bit, Commodore 64, MSX
 Pinobee: Wings of Adventure (2001) Game Boy Advance
 Pitfall! (1982) Atari 2600, Atari 5200, Atari 8-bit, ColecoVision, Commodore 64, Intellivision, MSX
 Pitfall 3D: Beyond the Jungle (1998) PlayStation
 Pitfall II: Lost Caverns (1984) Apple II, Atari 2600, Atari 5200, Atari 8-bit, ColecoVision, Commodore 64, MSX, PC Booter, TRS-80 CoCo, ZX Spectrum
 Pitfall: The Lost Expedition (2004) Game Boy Advance, GameCube, PlayStation 2, Xbox, Windows, Wii
 Pitfall: The Mayan Adventure (1994) Game Boy Advance, Genesis, Jaguar, Sega 32X, Sega CD, SNES, Windows
 Plaque Attack (1983) Atari 2600
 Plok (1993) SNES
 Portal (1986) Amiga, Apple II, Atari ST, Commodore 64, Macintosh, PC Booter
 Power Drift (1989) Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS
 Power Game III (1995) DOS
 PowerHits: BattleTech (1992) DOS
 PowerHits Movies (1992) DOS
 PowerHits Sci/Fi (1994) DOS
 PowerHits Sports (1992) DOS
 Power Move Pro Wrestling (1996) PlayStation
 Predator 1987 Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, NES, ZX Spectrum
 Pressure Cooker (1983) Atari 2600
 Private Eye (1984) Atari 2600
 Prophecy: The Fall of Trinadon (1989) DOS
 Prototype (2009) Windows, PlayStation 3, Xbox 360
 Prototype 2 (2012) Windows,Playstation 3, Xbox 360
  Purple Dragons

Q 
 Quake 4 (2005) Action Windows, Xbox 360
 Quake II (1997) Action Macintosh, Nintendo 64, PlayStation, Windows
 Quake III Arena (1999) Action Linux, Macintosh, Windows
 Quake III: Team Arena (2000) Action Windows
 Quake II Mission Pack: Ground Zero (1998) Action Windows
 Quake II Mission Pack: The Reckoning (1998) Action Windows
 Quake II Netpack I: Extremities (1998) Action Windows
 Quake II: Quad Damage (1999) Action Windows
 Quake Mission Pack No 1: Scourge of Armagon (1997) Action DOS
 Quake Mission Pack No 2: Dissolution of Eternity (1997) Action DOS
 Quake: The Offering (1998) Action DOS
 Quantum of Solace (2008) Action Windows, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo DS, Wii, Xbox 360
 Quartet (1987) Action Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum

R 
 Radical Rex (1994) Action, Adventure, Sports SNES
 Rampage (1986) Action Amiga, Apple II, Atari 2600, Atari 7800, Atari 8-bit, Atari ST, Commodore 64, DOS, Sega Master System, TRS-80 CoCo, ZX Spectrum
 The Real Ghostbusters (1988) Action Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64
 Rescue on Fractalus! (1985) Action Amstrad CPC, Apple II, Commodore 64, ZX Spectrum
 Return to Castle Wolfenstein (2001) Action Windows
 Return to Castle Wolfenstein: Operation Resurrection (2003) Action PlayStation 2
 Return to Castle Wolfenstein: Tides of War (2003) Action Xbox
 Return to Zork (1993) Adventure 3DO, DOS, Macintosh, PlayStation, Saturn, Windows
 River Raid (1982) Action Atari 2600, Atari 5200, Atari 8-bit, ColecoVision, Commodore 64, Intellivision, MSX, PC Booter, ZX Spectrum
 River Raid II (1988) Action Atari 2600
 Road Champs: BXS Stunt Biking (2000) Sports Game Boy Color
 Robot Tank (1983) Action Atari 2600
 Rock n' Bolt (1984) Action ColecoVision, Commodore 64, MSX
 Rodney's Funscreen (1992) Eductional Windows
 Rome: Total War (2004) Strategy Windows
 RTX: Red Rock (2003) Action, Adventure PlayStation 2
 R-Type II (1991) Action Amiga, Atari ST

S 
 Santa Fe Mysteries: Sacred Ground (1997) Adventure DOS, Macintosh, Windows
 Santa Fe Mysteries: The Elk Moon Murder (1996) Adventure DOS, Macintosh, Windows
 Sargon 5: World Class Chess (1991) Strategy DOS
 The Sci-Fi Collection (1995) Adventure DOS, Macintosh
 S.D.I. (1988) Action, Adventure Commodore 64
 SDI: Strategic Defense Initiative (1987) Action Amiga, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum
 Seaquest (1983) Action Atari 2600
 Seastalker (1986) Adventure Amstrad CPC
 Secret Weapons Over Normandy (2003) Action PlayStation 2, Windows
 Shanghai (1986) Strategy Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari 8-bit, Atari ST, Commodore 64, DOS, Lynx, Macintosh, MSX, Sega Master System, TRS-80 CoCo
 Shanghai: Dynasty (1997) Strategy Macintosh, Windows
 Shanghai: Great Moments (1995) Strategy Windows, Windows 3.x
 Shanghai II: Dragon's Eye (1989) Strategy DOS, Genesis, MSX, SNES, Windows, Windows 3.x
 Shanghai: Mah-Jongg Essentials (1999) Strategy Macintosh, Windows
 Shanghai: Second Dynasty (1999) Strategy Macintosh, Windows
 Shanghai: Triple-Threat (1994) Strategy 3DO, Saturn
 Shaun Palmer's Pro Snowboarder (2001) Sport PlayStation 2, Game Boy Advance
 Shrek 2 (2004) Action, Adventure GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox
 Shrek 2: Beg for Mercy! (2004) Action, Adventure Game Boy Advance
 Shrek 2 Team Action (2004) Action Windows
 Shrek Smash n' Crash Racing (2006) Racing / Driving GameCube, PlayStation 2, PSP
 Shrek SuperSlam (2005) Action Game Boy Advance, GameCube, Nintendo DS, PlayStation 2, Windows, Xbox
 Shrek the Third (2007) Action PlayStation 2, PSP, Wii, Windows, Xbox 360
 Sid Meier's Civilization II (1998) Simulation, Strategy PlayStation
 The Simpsons Wrestling (2001) Action PlayStation
 SiN (1998) Action Windows
 SiN: Wages of Sin (1999) Action Windows
 Skate Boardin' (1987) Action, Sports Atari 2600
 Skiing (1980) Sports Atari 2600
 Sky Jinks (1982) Racing / Driving Atari 2600
 Sky Odyssey (2000) Action, Simulation PlayStation 2
 Soldier of Fortune (2000) Action Windows
 Soldier of Fortune II: Double Helix (2002) Action Windows, Xbox
 Sonic Boom (1990) Action Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum
 Space Invaders (1999) Action Game Boy Advance, Game Boy Color, Nintendo 64, PlayStation, Windows
 Space Shuttle: A Journey into Space (1983) Simulation Amstrad CPC, Atari 2600, Atari 5200, Atari 8-bit, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum
 Spider Fighter (1982) Action Atari 2600
 Spider-Man (2000) Action Dreamcast, Game Boy Color, Nintendo 64, PlayStation, Windows
 Spider-Man 2 (2004) Action Windows, Nintendo DS, GameCube, PlayStation 2, PSP, Xbox
 Spider-Man 2: Enter Electro (2001) Action PlayStation
 Spider-Man 2: The Sinister Six (2001) Action Game Boy Color
 Spider-Man 3 (2007) Action Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, Windows, Xbox 360, Wii
 Spider-Man: Friend or Foe (2007) Action, Adventure Nintendo DS, PC, PlayStation 2, PlayStation Portable, Xbox 360, Wii,
 Spider-Man: Mysterio's Menace (2001) Action Game Boy Advance
 Spider-Man: The Movie (2002) Action Game Boy Advance, GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox
 Spindizzy (1986) Action, Adventure Apple II
 Spycraft: The Great Game (1996) Action, Adventure, Role-Playing (RPG), Simulation, Strategy DOS, Macintosh, Windows
 Stampede (1981) Action Atari 2600, Intellivision
 Starmaster (1982) Action Atari 2600
 Star Rank Boxing (1985) Action, Sports Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum
 Star Rank Boxing II (1987) Action, Sports Apple II, Commodore 64, DOS
 Star Trek Action Pack (2002) Action, Simulation, Strategy Windows
 Star Trek: Armada (2000) Strategy Windows
 Star Trek: Armada II (2001) Strategy Windows
 Star Trek: Away Team (2001) Strategy Windows
 Star Trek: Bridge Commander (2002) Action, Simulation, Strategy Windows
 Star Trek: ConQuest Online (2000) Strategy Windows
 Star Trek: Elite Force II (2003) Action Windows
 Star Trek: Hidden Evil (1999) Action, Adventure Windows
 Star Trek: Invasion (2000) Action PlayStation
 Star Trek: Starfleet Command III (2002) Action, Adventure, Simulation, Strategy Windows
 Star Trek: Voyager – Elite Force (2000) Action, Adventure Windows
 Star Wars: Bounty Hunter (2002) Action PlayStation 2
 Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast (2002) Action GameCube, Windows, Xbox
 Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (2003) Action, Adventure Windows, Xbox
 Star Wars: Obi-Wan (2002) Action, Adventure Xbox
 Star Wars: Republic Commando (2005) Action Windows, Xbox
 Star Wars: The Clone Wars (2002) Action GameCube, PlayStation 2, Xbox
 Stealth ATF (1989) Simulation NES
 Street Hoops (2002) Sports GameCube, PlayStation 2, Xbox
 Stuart Little: The Journey Home (2001) Adventure, Racing / Driving Game Boy Color
 Supercar Street Challenge (2001) Racing / Driving PlayStation 2, Windows
 Super Pitfall (1987) Action NES
 Singularity (2010) Windows, PlayStation 3, Xbox 360

T 
 T'ai Fu: Wrath of the Tiger (1999) Action Playstation
 Tass Times in Tonetown (1986) Adventure Amiga, Apple II, Atari ST, Commodore 64, PC Booter
 Tech Deck Skateboarding (2001) Sports Game Boy Color
 Teenage Mutant Ninja Turtles (2013) Beat em' up Xbox 360, Wii, Nintendo 3DS
 Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) Beat em' up Xbox 360, Wii, Nintendo 3DS
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Danger of the Ooze (2014) Beat em' up Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo 3DS
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan (2016) Beat em' up Xbox One, PlayStation 4, Windows
 Tenchu 2: Birth of the Stealth Assassins (2000) Action, Adventure PlayStation
 Tenchu: Return from Darkness (2004) Action Xbox
 Tenchu: Stealth Assassins (1998) Action, Adventure PlayStation
 Tenchu: Wrath of Heaven (2003) Action PlayStation 2
 Tennis (1981) Sports Atari 2600
 The Movies (2005) Simulation, Strategy Macintosh, Windows
 The Movies: Stunts & Effects (2006) Simulation, Strategy Windows
 Thexder (1988) Action Amiga
 They Sold a Million 3 (1986) Action, Adventure, Simulation ZX Spectrum
 The Three Stooges (1989) Action NES
 Time Commando (1996) Action, Adventure DOS, PlayStation, Windows
 Tomb Raider: Curse of the Sword (2001) Game Boy Color
 Tongue of the Fatman (1989) Action Commodore 64, DOS
 Tony Hawk: Ride (2009) Sports PlayStation 3, Wii, Xbox 360
 Tony Hawk’s American Sk8land (2005) Sports Game Boy Advance, Nintendo DS
 Tony Hawk's American Wasteland (2005) Adventure, Sports GameCube, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360
 Tony Hawk's Downhill Jam (2006) Racing / Driving, Sports Nintendo DS, PlayStation 2, Wii
 Tony Hawk's Motion (2008) Sports Nintendo DS
 Tony Hawk's Project 8 (2006) Adventure, Sports PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Xbox, Xbox 360
 Tony Hawk's Pro Skater (1999) Sports Game Boy Color, N-Gage, Nintendo 64, PlayStation
 Tony Hawk's Pro Skater 2 (2000) Action, Sports Dreamcast, Game Boy Advance, Game Boy Color, Nintendo 64, PlayStation, Windows
 Tony Hawk's Pro Skater 2x (2001) Sports Xbox
 Tony Hawk's Pro Skater 3 (2001) Sports Game Boy Advance, Game Boy Color, GameCube, Nintendo 64, PlayStation, PlayStation 2, Windows, Xbox
 Tony Hawk's Pro Skater 4 (2002) Sports Game Boy Advance, GameCube, PlayStation, PlayStation 2, Xbox
 Tony Hawk's Proving Ground (2007) Sports Playstation 3, Xbox 360, PlayStation 2, Wii, Nintendo DS
 Tony Hawk's Underground (2003) Sports GameCube, PlayStation 2, Xbox
 Tony Hawk's Underground 2 (2004) Sports Game Boy Advance, GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox
 Tony Hawk's Underground 2: Remix (2005) Sports PSP
 Toy Bizarre (1984) Action Commodore 64, ZX Spectrum
 The Tracer Sanction (1984) Adventure Apple II, Commodore 64, DOS
 Transformers: The Game (2007) Action PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360
 Transformers: Revenge of the Fallen: The Game (2009) Third-person shooter Windows, PlayStation 2,PlayStation 3, PSP, Xbox 360, Nintendo DS, Wii
 Transformers:War for Cybertron (2010) Third-person shooter Windows,PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo DS, Wii
 True Crime: New York City (2005) Action GameCube, PlayStation 2, Xbox
 True Crime: Streets of Los Angeles (2003) Action, Adventure, Racing / Driving GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox
 Twinsen's Odyssey (1997) Action, Adventure DOS, Windows
 Ty the Tasmanian Tiger 3: Night of the Quinkan (2005) Action, Adventure, Racing / Driving GameCube, Xbox

U 
 The Ultimate DOOM Trilogy: Collector’s Edition (2003) Action Windows
 Ultimate Quake (2001) Action Windows
 Ultimate Spider-Man (2005) Action GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox

V 
 Vampire: The Masquerade — Bloodlines (2004) Action, Role-Playing (RPG) Windows
 Vampire: The Masquerade — Redemption (2000) Action, Adventure, Role-Playing (RPG) Windows
 Vigilante 8 (1998) Action, Racing / Driving Nintendo 64, PlayStation
 Vigilante 8: 2nd Offense (1999) Action, Racing / Driving Dreamcast, Nintendo 64, PlayStation
 Vigilante 8 Arcade (2008) Xbox Live Arcade
 Virtual-On: Oratorio Tangram (2000) Action Dreamcast

W 
 Wakeboarding Unleashed featuring Shaun Murray (2003) Sports PlayStation 2, Xbox
 Walt Disney World Quest: Magical Racing Tour (2000) Racing / Driving Game Boy Color
 Wishbringer (1988) Adventure Commodore 64, DOS
 Wizards & Warriors (2000) Adventure, Role-Playing (RPG) Windows
 Wolfenstein: Enemy Territory (2003) Action Linux, Macintosh, Windows
 Wonder Boy (1987) Action Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum
 Wonder Boy in Monster Land (1989) Action Amiga, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum
 World Series of Poker: Tournament of Champions (2006) Sports PlayStation 2, PSP, Windows, Xbox 360
 World's Scariest Police Chases (2001) Action, Racing / Driving PlayStation
 Worm Whomper (1983) Action Intellivision
 Wreckless: The Yakuza Missions (2002) Action, Racing / Driving GameCube, PlayStation 2, Xbox
 Wu-Tang: Shaolin Style (1999) Action PlayStation
 Wolfenstein (2009) Windows, PlayStation 3, Xbox 360

X 
 X2: Wolverine's Revenge (2003) Action Game Boy Advance, GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox
 Xcel (1985) Action, Simulation, Strategy ZX Spectrum
 X-Men Origins: Wolverine (игра) (2009) Action, PC, PS2. PS3, PSP, Wii, Nintendo DS, Xbox 360
 X-Men Legends (2004) Action, Role-Playing (RPG) GameCube, PlayStation 2, Xbox
 X-Men Legends II: Rise of Apocalypse (2005) Action, Role-Playing (RPG) GameCube, PlayStation 2, PSP, Windows, Xbox
 X-Men: Mutant Academy (2000) Action Game Boy Color, PlayStation
 X-Men: Mutant Academy 2 (2001) Action PlayStation
 X-Men: Mutant Wars (2000) Action Game Boy Color
 X-Men: Next Dimension (2002) Action GameCube, PlayStation 2, Xbox
 X-Men: Reign of Apocalypse (2001) Action Game Boy Advance
 X-Men: The Last Stand (2006) Action J2ME
 X-Men: The Official Game (2006) Action GameCube, PlayStation 2, Windows, Xbox, Xbox 360
 X-Men: Wolverine's Rage (2001) Action Game Boy Color
 X-Men Origins: Wolverine (2009) Action Windows, PlayStation 3, Xbox 360

Z 
 Zenji (1984) Action, Strategy Atari 5200, Atari 8-bit, ColecoVision, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum
 Zone Ranger (1984) Action Atari 5200, Atari 8-bit, Commodore 64
 Zork Classics: Interactive Fiction (2000) Adventure Windows
 Zork Collection (1998) Adventure Saturn
 Zork: Grand Inquisitor (1997) Adventure Macintosh, Windows
 Zork Legacy Collection (1997) Adventure DOS, Windows
 Zork Nemesis: The Forbidden Lands (1996) Adventure DOS, Macintosh, Windows
 Zork: The Undiscovered Underground (1997) Adventure Macintosh, Windows

Ссылки 
 Список игр Activision на сайте MobyGames
 
 
 

Activision